I Dreamed a Dream:
  — песня, впервые исполненная в качестве музыкального номера в мюзикле «Отверженные».
 I Dreamed a Dream — альбом певицы Сьюзан Бойл, выпущенный в 2009 году; включает песню «I Dreamed a Dream» в её исполнении.
  — мюзикл, основывающийся на жизни певицы Сьюзан Бойл и её автобиографии.